Plathymenia, genre de mollusques aplacophores de la famille des Amphimeniidae.
 Plathymenia, genre de plantes dicotylédones de la famille des Fabaceae.